Raby – wieś w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Raby – wieś w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Raby – dzielnica Sydney
 Ráby – wieś w kraju pardubickim, Czechy